Кауфман, Борис: Кауфман, Борис Абрамович (1906—1980) — французский и американский кинооператор и кинорежиссёр, выходец из России.
 Кауфман, Борис Матвеевич (1938—2015) — советский фотограф, фотожурналист.
 Кауфман, Борис Рафаилович (род. 1973) — украинский миллионер, бизнесмен, медиа-магнат, депутат Одесского горсовета.